Кана́верал ( от  — заросли [сахарного] тростника; плавни) — многозначный термин.
 Канаверал — мыс на атлантическом побережье штата Флорида, США.
 Канаверал — национальное побережье (охраняемая природная территория) в штате Флорида, США.
 «Canaveral» — песня с альбома  американской нойз-рок-группы Shellac.

См. также 
 База ВВС США на мысе Канаверал — военная база США, подразделение Космического командования ВВС США (не путать с находящимся по соседству Космическим центром Кеннеди — действующим космодромом, который в России государственные СМИ обычно называют «космодром на мысе Канаверал». Именно Космический центр Кеннеди — место запуска всех космических кораблей типа «Шаттл».).
  (досл. «Мыс Канаверал») — город в о́круге Бревард штата Флорида ().
  — круизный, грузовой и военный порт близ города Кейп-Канаверал (); один из крупнейших круизных портов в мире.
  (стр. значений)